Kalaus steht für:

 Kalaus, Nebenfluss des Manytsch im Kaukasusvorland 

Kalaus ist der Familienname folgender Personen:

 Dora Kalaus (* 1996), kroatische Handballspielerin
 Larissa Kalaus (* 1996), kroatische Handballspielerin